Charles Hardinge kan syfta på:
* Charles Hardinge, 2:e viscount Hardinge (1822–1894), brittisk konservativ politiker
 Charles Hardinge, 1:e baron Hardinge av Penshurst (1858–1944), brittisk diplomat